Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Turn- und Sportverein München von 1860 nelle competizioni ufficiali della stagione 2014-2015.

Maglie e sponsor

Rosa

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Torsten Fröhling
 Allenatore in seconda: Collin Benjamin
 Preparatore dei portieri: Kurt Kowarz
 Preparatori atletici: 
 Responsabile Settore Giovanile: Matthias Imhof
 Team Manager : Florian Waitz

Risultati

2. Bundesliga

Girone di andata

Girone di ritorno

Play-out

Coppa di Germania

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 
 
 

2014-2015